Central de atendimento — serviço de atendimento ao cliente, mais conhecido como SAC
 Salgueiro Atlético Clube — agremiação esportiva brasileira no estado de Pernambuco
 Serviço de Atendimento ao Cidadão — serviço público brasileiro no estado da Bahia
 Sistema de Amortização Constante — forma de amortização de um empréstimo

Desambiguações de siglas